Liste des églises dédiées à saint Léger :



Auvergne-Rhône-Alpes

Ain 
 Église Saint-Léger de Oyonnax

Allier 
 Église Saint-Léger d'Arrones 
 Église Saint-Léger d'Ébreuil 
 Église Saint-Léger de Varennes sur Têche

Cantal
 Église Saint-Léger de Cheylade

Puy-de-Dôme 
 Église Saint-Léger de Montfermy 
 Église Saint-Léger de Royat

Bourgogne-Franche-Comté

Côte-d'Or 
 Église Saint-Léger de Chivres 
 Église Saint-Léger de Ruffey-lès-Beaune

Doubs 
 Église Saint-Léger de Chaux-lès-Châtillon 
 Église Saint-Léger de Fertans

Nièvre 
 Église Saint-Léger de Gien-sur-Cure  
 Église Saint-Léger-des-Sources de Pougues-les-Eaux 
 Église Saint-Léger de Saint-Léger-des-Vignes 
 Église Saint-Léger de Tannay

Haute-Saône 
 Église Saint-Léger de Fresne-Saint-Mamès 
 Église Saint-Léger de Neurey-en-Vaux

Saône-et-Loire 
 Église Saint-Léger de Couhard à Autun

Territoire de Belfort
 Église Saint-Léger d'Essert

Yonne 
 Église Saint-Léger de Gigny
 Église Saint-Léger de Saint-Léger-Vauban

Centre-Val de Loire

Eure-et-Loir 
 Église Saint-Léger de Houx 
 Église Saint-Léger de Néron

Indre 
 Église Saint-Léger de Mauvières

Indre-et-Loire 
 Église Saint-Léger de Nouâtre 
 Église Saint-Léger du Vieux-Bourg de Cravant-les-Côteaux

Loiret 
 Église Saint-Léger de Montcresson

Grand Est

Ardennes 
 Église Saint-Léger de Monthermé

Aube 
 Église Saint-Léger de Montfey 
 Église Saint-Léger de Saint-Léger-sous-Margerie

Meuse 
 Église Saint-Léger de Gironville

Bas-Rhin 
 Église Saint-Léger de Bouxwiller 
 Église Saint-Léger de Kogenheim 
 Église Saint-Léger de Kolbsheim

Haut-Rhin 
 Église Saint-Léger de Dessenheim 
 Église Saint-Léger de Guebwiller 
 Église Saint-Léger de Guémar 
 Église Saint-Léger de Leymen 
 Église Saint-Léger de Schlierbach

Vosges 
 Église Saint-Léger de Archettes

Hauts-de-France

Aisne 
 Église Saint-Léger de Pernant

Nord 
 Église Saint-Léger de Pérenchies

Oise 
 Église Saint-Léger d'Agnetz 
 Église Saint-Léger d'Andeville 
 Église Saint-Léger de Balagny-sur-Thérain 
 Église Saint-Léger de Le Mesnil-Théribus 
 Église Saint-Léger de Mouy 
 Église Saint-Léger de Vauciennes

Pas-de-Calais 
 Église Saint-Léger d'Allouagne 
 Église Saint-Léger d'Éperlecques 
 Église Saint-Léger de Grand-Rullecourt 
 Église Saint-Léger de Lens 
 Église Saint-Léger de Saint-Léger
 Église Saint-Léger de Sus-Saint-Léger

Somme 
 Église Saint-Léger d'Amiens 
 Église Saint-Léger de Bresle (Somme)
 Église Saint-Léger de Bussy-lès-Daours 
 Église Saint-Léger de Flixecourt 
 Église Saint-Léger de Glisy 
 Église Saint-Léger de Lucheux 
 Église Saint-Léger de Molliens-au-Bois 
 Église Saint-Léger d'Offoy 
 Église Saint-Léger du Quesnel 
 Église Saint-Léger de Saint-Léger-lès-Domart 
 Église Saint-Léger de Toutencourt

Île-de-France

Seine-et-Marne 
 Église Saint-Clair-Saint-Léger de Souppes-sur-Loing

Yvelines 
 Église Saint-Léger de Lommoye
 Église Saint-Léger de Morainvilliers
 Église Saint-Léger de Saint-Germain-en-Laye

Val-d'Oise 
 Église Saint-Léger de Jagny-sous-Bois

Normandie

Eure 
 Église Saint-Léger de Saint-Léger-de-Rôtes

Orne 
 Église Saint-Léger d'Avernes-sous-Exmes

Nouvelle-Aquitaine

Charente 
 Église Saint-Léger de Cognac 
 Église Saint-Léger de Saint-Léger

Charente-Maritime 
 Église Saint-Léger de Saint-Léger

Dordogne 
 Église Saint-Léger de Groléjac

Deux-Sèvres 
 Église Saint-Léger de Saint-Maixent-l'École

Vienne 
 Église Saint-Léger de Champagné-le-Sec

Haute-Vienne 
 Église Saint-Léger de Bessines-sur-Gartempe 
 Église Saint-Léger de Peyrilhac

Pays de la Loire

Loire-Atlantique 
 Église Saint-Léger de Joué-sur-Erdre

Maine-et-Loire 
 Église Saint-Léger de Saint-Léger-sous-Cholet

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône 
 Église Saint-Léger de Saint-Chamas

Église Saint-Léger de Basse-Nendaz

Liste d'églises